Даниэль Чакон Салас (; род. , Коста-Рика) — коста-риканский футболист, полузащитник клуба «Колорадо Рэпидз 2» и сборной Коста-Рики.

Клубная карьера 
Чакон — воспитанник клуба «Картахинес». 19 ноября 2017 года в матче против столичной «Перес-Селедон» он дебютировал в чемпионате Коста-Рики.

Международная карьера 
В 2017 году Чакон принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Гвинеи и Ирана.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Картахинес»